Une commune fusionnée est une division administrative qui peut faire référence à :

Allemagne 
En Allemagne, on parle de .
 Commune fusionnée de Rhénanie-Palatinat : une collectivité territoriale disposant d'une représentation élue propre, formée par le groupement de communes décidant de gérer ensemble certaines de leurs attributions tout en conservant leur personnalité juridique et leur représentation élue locale.
 Commune fusionnée de Saxe-Anhalt : depuis 2009 une collectivité territoriale disposant d'une représentation élue propre, formée comme les communes fusionnées de Rhénanie-Palatinat.

Belgique 
 Fusion de communes en Belgique : un processus de groupement au terme duquel le nombre de communes a diminué, les anciennes communes ne disposant plus d'une personnalité juridique, d'une représentation élue et d'attributions propres.

France 
 Fusion de communes en France

Commune